Pomocnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Pomocnia, village du powiat de Pułtusk
 Pomocnia, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki